

Села:
 Сенькове — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Сенькове — Вітебська область, Вітебський район
 Сенькове — Вітебська область, Шумілінський район
 Сенькове — Могильовська область, Горецький район

Села:
 Сенькове — Луганська область, Старобільський район
 Сенькове — Харківська область, Куп'янський район

Див. також 
 Сеньків